Plaats in Indonesië
 Poto (Fatuleu Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Kupang in de provincie Oost-Nusa Tenggara
 Poto (Moyohilir), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumbawa in de provincie West-Nusa Tenggara